В парному розряді жіночого тенісного турніру Montreal Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Пем Шрайвер і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Кійомура-Хаясі і Грір Стівенс che si sono ritirate sul score di 3-6, 6-6.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Вірджинія Вейд (півфінал)
 Пем Шрайвер /  Енн Сміт (чемпіонки)

 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)
 Енн Кійомура-Хаясі /  Грір Стівенс (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Montreal Classic